Тускуека има више значења:

 Општина Тускуека (Халиско), општина у савезној држави Халиско у Мексику
 Тускуека (Тускуека, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику